Tenisowy turniej WTA e-Boks Danish Open 2010 odbył się w dniach 2–8 sierpnia w duńskiej Kopenhadze na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Danii